Finale UEFA Lige prvaka 2006. je finale UEFA-ine Lige prvaka 2005./06., a održano je 17. svibnja 2006. na pariškom Stade de France stadionu.

Put do finala

Obje momčadi su se izravno kvalificirale za UEFA Ligu prvaka 2005./06. Arsenal je bio dugi u FA Premier Ligi 2004./05., a Barcelona je bila prvak La Lige 2004./05. U Ligi prvaka obje momčadi su bile pobjednici skupina, a u drugom dijelu natjecanja, odlučivalo se po pravilu gola u gostima, produžetcima i jedanaestercima.

Susret

Izvori

Liga prvaka 2006.
Nogometne utakmice u Francuskoj